Taka kan syfta på:
 Taka, valutan i Bangladesh

Geografi

Marshallöarna 
1 Toka (ö), Ebon, 
2 Taka, Marshallöarna, atoll, 
3 Taka (holme), Jaluit, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar